De Patellogastropoda zijn een clade van de klasse der slakken (Gastropoda) die alle in zee leven.

Taxonomie 
Onderstaand cladogram toont de fylogenetische relatie van de Patellogastropoda gebaseerd op de moleculair fylogenetisch onderzoek door Nakano & Ozawa (2007)

De recente taxonomie gebaseerd op Nakano & Ozawa (2007) met plaatsing van de resterende drie families (Neolepetopsidae, Damilinidae, Lepetopsidae) in Lottioidea wordt dan als volgt:
 Superfamilie Eoacmaeoidea
 Familie Eoacmaeidae
 Superfamilie Patelloidea Rafinesque, 1815
 Familie Patellidae Rafinesque, 1815
 Superfamilie Lottioidea
 Familie Nacellidae Thiele, 1891
 Familie Lepetidae Gray, 1850
 Familie Pectinodontidae
 Familie Lottiidae
 Familie Neolepetopsidae
 Familie Damilinidae 
 Familie Lepetopsidae

Indeling volgens WoRMS 
Volgens WoRMS is Patellogastropoda een onderklasse met drie superfamilies en twee uitgestorven families:

Superfamilies 
 Eoacmaeoidea Nakano & Ozawa, 2007
 Lottioidea Gray, 1840
 Patelloidea Rafinesque, 1815

Uitgestorven families 
 Damilinidae Horný, 1961 †
 Lepetopsidae McLean, 1990 †